Чемпіонат Уельсу з футболу 2022—2023 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. Титул чемпіона достроково здобув «Нью-Сейнтс».

Клуби

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати

1 — 22 тури

Другий етап

Топ шістка

Втішна шістка

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт прем'єр-ліги
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway попередній раунд 

2023
Уельс
Уельс